Savoe, het eiland
 Savoenees, de taal